Doktor eller Doctors kan syfta på:

Doctor Crush – en sydkoreansk TV-serie som sändes på SBS från 20 juni till 23 augusti 2016
Doctors (TV-serie, 2000) – en brittiskt TV-serie 2000–
The Doctor – en rollfigur i TV-serien Star Trek: Voyager
Doctor Who – en brittisk science fiction-TV-serie
Doktorn (Doctor Who) – en fiktiv person och huvudrollen i den brittiska TV-serien Doctor Who

Se även
Doktor